DAPP ist die Abkürzung von
 Development Aid from People to People, eine Unterorganisation des Ausbeutungs- und Psycho-Konzerns Humana People to People/Tvind

Dapp ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gottfried Dapp (1720–1807), deutscher evangelischer Geistlicher, Prälat
 Ludwig Ferdinand Dapp (1756–1844), deutscher Jurist und Oberamtmann
 Raymund Dapp (1744–1819), deutscher evangelischer Theologe und Pfarrer
 Wilhelm Heinrich Gottfried von Dapp (1758–1832), deutscher evangelischer Geistlicher, Prälat

Siehe auch:
 DApp
 DAP